Nikolaj Muravjov kan avse:

* Nikolaj Muravjov (1768–1840), rysk militär
 Nikolaj Muravjov-Karsskij (1794–1866), rysk militär
 Nikolaj Muravjov-Amurskij (1809–1881), rysk diplomat
 Nikolaj Muravjov (1850–1908), rysk diplomat